Verdigris (o verdigrís) puede referirse a:

 El verdigrís o cardenillo; una mezcla venenosa de acetatos de cobre que aparece en las pátinas verdosas o azuladas de materiales de cobre y algunas de sus aleaciones, y que es utilizado como pigmento.
 El río Verdigris, un río de Oklahoma y Kansas (Estados Unidos).
 Verdigris, una ciudad de Oklahoma (Estados Unidos), en el área metropolitana de Tulsa, nombrada posteriormente al río Verdigris.
 El municipio de Verdigris, en el condado de Wilson, en el estado de Kansas (Estados Unidos);
 El municipio de Verdigris, en el condado de Holt, en el estado de Nebraska (Estados Unidos);
 El municipio de Verdigris, en el condado de Antelope, también en el estado de Nebraska (Estados Unidos);
 Verdigris, una novela de la serie Doctor Who.
 Verdigrís, título de una obra de Jim Beaver, quien usa el término como una metáfora para la corrupción que afecta al género humano.